Landkreis Wolfenbüttel
 Wolfenbüttel (stad)
 Wolfenbüttel (instelling), een psychiatrisch instituut in Suriname
 Vorstendom Brunswijk-Wolfenbüttel, een voormalig vorstendom (1269-1815)